Born to Be a Thug — незалежний альбом американського репера Young Buck, виданий на незалежних лейблах Thug Entertainment та UTP Records. Запрошені гості: D-Tay та Lil Flip.  Платівку записано до того, як Young Buck підписав контракт з G-Unit Records.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Young Buck
Англомовні музичні альбоми